Гюлен:
 Гюлен, Левент (род. 1994) — швейцарский и турецкий футболист, центральный защитник «Вадуца».
 Гюлен, Пьер-Огюстен (1758—1841) — французский дивизионный генерал.
 Гюлен, Фетхуллах (род. 1941) — турецкий религиозный деятель, писатель, бывший имам и проповедник.